Гринвілл, також помилково Грінвілл, (, букв. Зелене село) — англомовний топонім.

США 

 Грінвілл — місто, штат Теннессі
 Грінвілл — селище, штат Коннектикут

 Грінвілл — округ в штаті Південна Кароліна
 Грінвілл — місто, штат Айова
 Грінвілл — місто, штат Алабама
 Грінвілл — місто, штат Вісконсин
 Грінвілл — місто, штат Делавер
 Грінвілл — місто, штат Джорджія
 Грінвілл — місто, штат Іллінойс
 Грінвілл — місто, штат Індіана
 Грінвілл — місто, штат Кентуккі
 Грінвілл — місто, штат Мен
 Грінвілл — місто, штат Мічиган
 Грінвілл — місто, штат Міссісіпі
 Грінвілл — місто, штат Міссурі
 Грінвілл — місто, штат Нью-Гемпшир
 Грінвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Грінвілл — місто в окрузі Орандж, штат Нью-Йорк
 Грінвілл — місто, штат Огайо
 Грінвілл — місто, штат Пенсільванія
 Грінвілл — місто, штат Південна Кароліна
 Грінвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Грінвілл — місто, штат Техас
 Грінвілл — місто, штат Флорида
 Грінвілл Тауншип — поселення в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія
 Грінвілл — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Грінвілл — переписна місцевість, штат Делавер
 Грінвілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Грінвілл — переписна місцевість, штат Мен
 Грінвілл — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Грінвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Грінвілл — переписна місцевість, штат Род-Айленд

Ліберія 
 Гринвілл — місто в Ліберії